Tres barcos de la Royal Navy llevan el nombre de HMS Wager . Otro fue planeado pero luego cancelado:

 HMS Wager (1739) fue un barco de sexta categoría de 24 cañones comprado en 1739 y hundido en 1741.
 HMS  Wager  (1744) fue un barco de sexta categoría de 24 cañones lanzado en 1744 y vendido en 1763.
 El HMS Wager debía haber sido un destructor de clase W modificado . Fue puesto en quilla en 1918, pero fue cancelada más tarde ese año.
 El HMS Wager (R98) fue un destructor de clase W lanzado en 1943. Fue vendido a la Armada Yugoslava en 1956 y rebautizado como Pula , y fue retirado del servicio en 1971.